Холмцы Яблоновские — деревня в Борковском сельском поселении Бежецкого района Тверской области.

География 
Расположена севернее деревни Холмцы Нееловские, с которой соединена просёлочной дорогой. Между деревнями берёт начало ручей, впадающий в реку Елешня.

Население

Примечания

Ссылки 
 Холмцы Яблоновские (деревня)

Населённые пункты Бежецкого района